Killen kan syfta på:

 Killen, Alabama – en ort i Alabama, USA
 Killen, Nordirland – en ort i Tyrone, Nordirland
 Killen, Skottland – en ort i Highland, Skottland
 Killen Brook – ett vattendrag i New Brunswick, Kanada
 Chris Killen – en nyzeeländsk före detta fotbollsspelare
 Edgar Ray Killen – en amerikansk baptistpastor, sågverksägare
 Lake Killen – en sjö i New South Wales, Australien